Příjmení Tylšar nosí více osobností:

 Bedřich Tylšar (* 1939) – český hudební pedagog, bratr Zdeňka Tylšara
 František Tylšar (* 1966) – český básník, textař, akordeonista
 Zdeněk Tylšar (* 1945) – český hudební pedagog, bratr Bedřicha Tylšara

Česká příjmení